L'UCST Port Autonome est un club de football sénégalais basé à Dakar.

Histoire

Palmarès 
 Championnat du Sénégal de football (3)
 Champion : 1990, 1991, 2005

 Coupe du Sénégal de football (1)
 Vainqueur : 2000
 Finaliste : 1990

 Supercoupe du Sénégal de football (1)
 Vainqueur : 2000

 Coupe de deuxième division sénégalaise de football (1)
 Vainqueur : 2012

Bilan saison par saison

Notes et références

Anciens joueurs
 Mamadou Diallo
  Makhète Diop
 Pape Amadou N'Diaye
  Joseph Niouky
 Makhtar Thioune

Voir aussi 
 Port autonome de Dakar

Club de football à Dakar